

Toponymes 
 Vall de Boí, vallée des Pyrénées située en Catalogne (Espagne)
 Églises romanes de la Vall de Boí, patrimoine mondial de l'UNESCO
 La Vall de Boí, commune d'Espagne de la province de Lérida, en Catalogne
 Boí Taüll, station de ski située à La Vall de Boí